Situación puede referirse a:

situación, una forma de localización geográfica;
situación (teoría de la comunicación).

Otros conceptos 
Real Situado, de la Hacienda indiana;
sitcom, situation comedy o comedia de situación, género televisivo;
situacionismo, movimiento artístico-ideológico;
creación de situaciones, concepto de ese movimiento;
situación ideal de habla, en la obra de Habermas;
situación de compromiso espacio-tiempo, en informática.

Títulos de obras de arte o literarias 
 «Situation», tercer sencillo del dueto inglés Yazoo;
 «Situations» es el segundo sencillo del álbum debut de Escape The Fate.

Enlaces externos